Фёдор Гаврилович Маляров (, Мячково — ) — генерал-майор артиллерии (4.06.1940), начальник артиллерии группы резервных армий, затем командующий артиллерией 57 армии Южного, а с 19 мая 1942 года — Юго-Западного фронта.

Биография 
Маляров Фёдор Гаврилович родился в 1894 году в Московской области, Коломенский район, с. Мячково. Национальность — русский.

С 1918 года на службе в РККА. Окончил Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского (1934).

В 1930-х годах на преподавательской работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе. Член ВКП(б) с 1933 года

Звание генерал-майор артиллерии присвоено 4 июня 1940 года.

Участник Великой Отечественной войны.

Во время Харьковской катастрофы 25 мая 1942 года погиб в бою при попытке выхода из окружения в районе села Ново-Павловка Изюмского района Харьковской области. Похоронен в районе железнодорожной станции «Лозовая» Харьковской области.

Внук — Виктор Леонидович Суриков, мэр Кронштадта (1991—2006).

Награды 
 Орден Отечественной войны первой степени (6 мая 1965)
 Орден Красной Звезды (26 января 1940)
 Медаль 20 лет РККА (22 февраля 1938)

Источники

Примечания

Литература 
 Печенкин А. А. О потерях советских генералов и адмиралов в годы Великой Отечественной войны. // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 3. — С.35.

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Генерал-майоры (СССР)